Salinas è un toponimo presente in numerosi paesi di lingua spagnola e di lingua portoghese, riconducibile all'esistenza di saline, che può riferirsi a diverse località o assumere altri significati:

Geografia 
Bolivia
 Salinas  – città nel dipartimento di Beni
Brasile
 Salinas  – città dello stato di Minas Gerais
 Salinas da Margarida – città dello stato di Bahia
 Santa Cruz de Salinas – città dello stato del Minas Gerais
Ecuador
 Salinas – città nella provincia di Santa Elena
 Salinas de Guaranda – cittadina nella provincia di Bolívar
Messico
 Salinas – municipalità dello stato di San Luis Potosí
 Salinas de Hidalgo – città nello stato di San Luis Potosí
 Salinas Victoria – città nello stato di Nuevo León
Perù
 Salinas  – città nella regione di Lima
 Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca – riserva naturale nella regione di Arequipa
Porto Rico
 Salinas  – città sulla costa meridionale
Spagna
 Salinas  – comune della Comunità Valenciana
 Salinas – località balneare nel comune di Castrillón
 Salinas de Añana – centro del comune di Añana
 Salinas de Oro – comune della Navarra
 Salinas de Pisuerga – comune della Castiglia e León
 Salinas de Léniz – nome castigliano del comune di Leintz-Gatzaga
 Salinas del Manzano – comune della Castiglia-La Mancia
 Arcos de las Salinas – comune dell'Aragona
 Monteagudo de las Salinas – comune della Castiglia-La Mancia
 San Miguel de Salinas – comune della Comunità Valenciana
Stati Uniti d'America
 Salinas  – città della California
 Salinas  – fiume della California
Uruguay
 Salinas – località del dipartimento di Canelones

Persone 
 Alberto Salinas – autore di fumetti argentino, figlio di José
 Antonino Salinas – numismatico e archeologo italiano
 Carlos Horacio Salinas – ex calciatore argentino
 Carlos Salinas – politico messicano
 César Salinas – dirigente sportivo boliviano
 Carlos Salinas – ex calciatore peruviano
 Félix Salinas – ex calciatore peruviano
 Fernando Salinas – ex calciatore boliviano
 Francisco de Salinas – compositore spagnolo
 Genaro Salinas – tenore e cantante popolare messicano
 Hans Salinas – calciatore cileno
 Horacio Salinas – musicista cileno
 Javier Salinas Viñals – vescovo cattolico spagnolo
 Jone Salinas – attrice italiana
 Jorge Salinas – attore messicano
 José Salinas – autore di fumetti argentino
 Joy Salinas – cantante filippina
 Juan de Salinas y Zenitagoya – militare e politico ecuadoriano
 Julio Salinas – calciatore spagnolo
 Karine Salinas – ex pallavolista francese
 Lucas Salinas – calciatore brasiliano con cittadinanza spagnola
 María de Salinas – nobildonna spagnola
 Óscar Salinas – calciatore cileno
 Pablo Salinas – pittore spagnolo
 Patxi Salinas – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Pedro Salinas – poeta spagnolo
 Richard Salinas – calciatore paraguaiano
 Rodrigo Salinas – calciatore messicano
 Rodrigo Javier Salinas – calciatore argentino
 Shea Salinas – calciatore statunitense
 Yostin Salinas – calciatore costaricano

Altro 
 Salinas Pueblo Missions National Monument – monumento nazionale nel Nuovo Messico